Südbaden steht für:

 südlicher Teil des Landes Baden, siehe Baden (Land)
 ehemaliges Bundesland Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, heute Teil Baden-Württembergs, siehe Baden (Südbaden)
 ehemaliger Regierungsbezirk, siehe Regierungsbezirk Südbaden
 Region in Baden-Württemberg, siehe Südbaden (Region)